Абиатар (Эбиатар; Abiatar; Abiathar):

 Абиатар — библейский персонаж.
 Абиатар га-коген из Каира (ум. до 1112) — нагид или патриарх египетских евреев в конце XI века.
 Абиатар га-коген из Сарагосы — родоначальник знатной испано-еврейской семьи, процветавшей в XV веке.

Примечания